Влади́мир Долгов:
 Долгов, Владимир Анатольевич (1959—2016) — российский ИТ-менеджер.
 
 Долгов, Владимир Генрихович (1960—2022) — советский пловец.
 Долгов, Владимир Константинович (1916—1944) — Герой Советского Союза.